«Fever» — восьмий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Випущений 1 жовтня 2001 року лейблом Parlophone в Європі та Австралії, і 26 лютого 2002 року лейблом Capitol Records в США.

Списки композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone